Ženská čtyřhra Coupe Banque Nationale 2017 probíhala v polovině září 2017. Do deblové soutěže québeckého tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla česká dvojice Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, jejíž členky nestartovaly společně. Hlaváčková nastoupila s Maďarkou Tímeou Babosovou. Spoluhráčkou Hradecké se stala krajanka Barbora Krejčíková, s níž dohrála ve čtvrtfinále na raketách Andreescuové s Branstineovou.

Vítězem se stal nejvýše nasazený maďarsko-český pár Tímea Babosová a Andrea Hlaváčková, který ve finále zdolal Kanaďanky startující na divokou kartu Biancu Andreescuovou a Carson Branstineovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej po výhře na rabatském Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2017. Babosová vybojovala třináctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Hlaváčkovou to bylo dvacáté druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
 Tímea Babosová /  Andrea Hlaváčková (vítězky)
 Lucie Hradecká /  Barbora Krejčíková (čtvrtfinále)
 Xenia Knollová /  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
 Naomi Broadyová /  Asia Muhammadová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2017